Воспроизводство:
 Воспроизводство — процесс производства, рассматриваемый в непрерывном движении и возобновлении
 Воспроизводство, в экономике — в хозяйственной жизни () — непрерывно продолжающийся процесс производства благ.
 Воспроизводство, в природе — непрерывно продолжающийся процесс возобновления в живой и неживой природе.
 Воспроизводство населения

См. также 
 Репродукция
 Самовоспроизводство или Технологическая сингулярность
 Пауза

Примечания